Кубок швейцарської ліги з футболу 1972 — 1-й розіграш Кубка ліги у Швейцарії. Переможцем став Базель.

Календар

Груповий раунд

Група А 

|}

Група B 

|}

Група C 

|}

Група D 

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 серпня 1972

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 серпня 1972

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 жовтня 1972

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок швейцарської ліги на transfermarkt  
 Кубок швейцарської ліги на rsssf  

1972
Швейцарія
1972 у швейцарському спорті